een oude naam voor de Surinaamse hoofdstad Paramaribo, die echter nooit aansloeg
 Nieuw Middelburg (wijk), een arbeiderswijk in de Nederlandse stad Middelburg